Enrique el Mediano, Duque de Brunswick-Luneburgo (15 de septiembre de 1468 - 19 de febrero de 1532) fue Príncipe de Luneburgo entre 1486 y 1520.

Biografía 
Enrique de Brunswick-Luneburgo, el hijo de Otón V de Luneburgo y de Ana de Nassau, nació en 1468. En 1486, Enrique asumió el control de Luneburgo de manos de su madre, quien había sido regente desde la muerte del abuelo de Enrique, el Duque Federico II de Brunswick-Luneburgo. El reinado de Enrique estuvo marcado por las complicaciones relacionadas con la Disputa por el Obispado Principesco de Hildesheim. Enrique estaba del lado del obispo, y en contra de la nobleza de Hildesheim y de los Welf de Brunswick. En 1519, Enrique salió victorioso en la Batalla de Soltau, aunque la intervención del recién elegido emperador Carlos V transformó la victoria lograda en el campo de batalla en una derrota. Enrique estaba del lado de los franceses durante la elección, y eso le ganó la enemistad de Carlos V. Los dos hijos mayores de Enrique se convirtieron en regentes de su país, y Enrique fue al exilio en la corte del rey francés. Enrique retornó en 1527 durante el inicio de la Reforma en Luneburgo, e intentó recuperar el control del territorio con la ayuda de aquellos opuestos a la Reforma. Su intento fracasó, y Enrique retornó a Francia, y solo volvió en 1530. Pasó sus últimos días en la casa principesca en Luneburgo, que le había sido dada a él por su hijo mayor. Después de la muerte de su primera esposa, Margarita de Sajonia, Enrique contrajo matrimonio (desigual) con Anna von Campe. Fue enterrado en la abadía de Wienhausen donde todavía puede verse su lápida en la actualidad.

Hijos 
Enrique y Margarita de Sajonia (1469-1528) tuvieron los siguientes hijos:
 Ana (1492-??)
 Isabel (1494-1572), desposó al Duque Carlos II de Güeldres (1467-1538).
 Otón I (1495-1549)
 Ernesto I el Confesor (1497-1546)
 Apolonia (1499-1571)
 Ana (1502-1568), desposó el 2 de febrero de 1525 al Duque Barnim IX de Pomerania (1501-1573).
 Francisco (1508-1549)

Ancestros

Referencias 
 Ferdinand Spehr: Heinrich der Mittlere. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Bd. 11, Leipzig 1880, pp. 492-495.

Príncipes de Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)
Príncipes de Luneburgo del siglo XVI (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)

Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVI (casa de Welf)